Литвански се може односити на:
Литвански језик
Литванија
Литванци